Сеис Ерманос има више значења:

 Сеис Ерманос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сеис Ерманос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сеис Ерманос, Роберто Замора (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Сеис Ерманос (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сеис Ерманос (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сеис Ерманос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сеис Ерманос (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сеис Ерманос, Ел Ранчито (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сеис Ерманос (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сеис Ерманос (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сеис Ерманос (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сеис Ерманос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику